Herradura de caballo puede referirse a:
 La herradura, adminículo que se coloca en las pezuñas de los caballos.
 El nombre común de la planta Hippocrepis biflora.
 El nombre común de la planta Hippocrepis multisiliquosa.